Адам Вайнсберг () е полски езиковед индоевропеист, професор във Варшавския университет, където дълги години ръководи Катедрата по общо езикознание, автор на учебника „Общо езикознание“ (, 1983), действителен член на Полската академия на науките.

Научни трудове 
 Umberto Eco: pejzaż semiotyczny (1972)
 Przyimki przestrzenne w je̜zyku polskim, niemieckim i rumuńskim (1973)
 Podsystemy języków naturalnych (1981)
 Językoznawstwo ogólne (1983)
 Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, Cz. 1. – wiadomości wstȩpne. Cz 2. – fonologia (1986)
 Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego (1987)
 Monografia – keczua, perskiego, portugalskiego i rumuńskiego: języki różnych rodzin i typów (1988)
 Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, Cz. 3 – Ogólne zagadnienia morfologii. Cz. 4 – Kategorie gramatyczne. Cz. 5 – Fleksja (1990)

Бележки 

Полски езиковеди
Индоевропеисти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Евреи в Полша
Родени в Краков